Reisdorf (Beieren), een Ortsteil van Schweitenkirchen in de Duitse deelstaat Beieren
 Reisdorf (Karinthië), een plaats in de gemeente Völkermarkt in de Oostenrijkse deelstaat Karinthië
 Reisdorf (Luxemburg), een gemeente in het Luxemburgse kanton Diekirch
 Reisdorf (Noordrijn-Westfalen), een voormalige plaats in de gemeente Grevenbroich in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
 Reisdorf (Opper-Oostenrijk), een plaats in de gemeente Esternberg in de Oostenrijkse deelstaat Opper-Oostenrijk
 Reisdorf (Rijnland-Palts), een plaats in de gemeente Böllenborn in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
 Reisdorf (Thüringen), een Ortsteil van Bad Sulza in de Duitse deelstaat Thüringen